«Новые приключения попугая Кеши» — пятый мультфильм из серии «Возвращение блудного попугая», выпущенный в 2005 году. Продолжение мультфильма «Утро попугая Кеши». Мультфильм состоит из двух объединённых вместе выпусков «Кеша-рыболов» и «Мужество попугая Кеши». Мультфильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2006.

Сюжет

Кеша-рыболов 
Пока Вовка играл за компьютером в стрелялку, Кеша смотрел поучительную передачу про рыбалку. Когда передача закончилась и началась реклама, Кеша выключил телевизор — и захотел сам сходить на рыбалку. Вовка в этот момент всё ещё играл в свою игру и отмазывался, что он занят. Кеша не хотел терпеть и ждать. Он достал удочку из шкафа и решил пока половить рыб с аквариума. Вовка отругал Кешу и попросил больше так не делать, однако Кеша не послушался, и закинул удочку через окно на улицу. Когда Вовка потянул крючок удочки с бананом обратно, вместе с ним поднялась и большая копчёная рыба. Затем в квартиру пришёл милиционер, стал ругать их, за то, что те удочкой выкрали рыбу из сумочки одной гражданки, конфисковал эту рыбу — и перед тем, как уйти, он посоветовал им в другой раз выйти на природу, и рыбачить у реки.

Попугай Кеша и Вовка отправились на рыбалку. Кеша сначала пел, а Вовка просил его вести себя тише, но когда у Кеши начало клевать, Вовка закричал Кеше, чтобы тот быстрее подсекал её, но рыба тут же с червяком сорвалась. Попугай отругал Вовку, что тот просил его не шуметь, а сам шумел, и решил ещё раз подождать. Однако у Кеши рыба больше не клевала, а у Вовки — наоборот. Кеше стало завидно — и он решил, что, наверное, это из-за того, что у него нехорошие черви, а у Вовки — хорошие. Они с Вовкой поменялись червями, но всё было точно также: у Кеши не клюёт, а у Вовки клюёт. Тогда Кеша решил поменяться с Вовкой местами, но всё равно ничего не изменилось. У Вовки уже было целое ведро рыбы, а у Кеши — всё ещё пустое ведро.

Кеша решил немного подождать и потерпеть. Одна из рыб всё же клюнула, и тот начал тянуть, да только вытянул вместо рыбы грязь, которая плюхнулась ему на голову. В конце концов, психанув, Кеша оставил Вовку одного и решил уплыть отсюда на лодке один. Заведя мотор лодки, Кеша поплыл, напевая русскую песню на слова Дмитрия Николаевича Садовникова «Из-за острова на стрежень», считающейся народной. Пока попугай прощался с Вовкой, он потерял управление мотором — и случайно заплыл на кочки. Мотор лодки запутался в водорослях и остановился. Вовка подплыл, очистил мотор и сам оказался испачкан в грязи. От увиденной картины — попугай Кеша и Вовка одновременно смеются друг над другом.

В конце серии выясняется, что Кеша рассказывал всё это своим друзьям на улице. Однако кот Вася не верит ему и — думает, что Кеша всё это навыдумывал, на что попугай возмущается, и спрашивает, был ли он сам на рыбалке. Кот в ответ заявляет «А зачем? Нас и здесь неплохо кормят!», открывает когтём банку со шпротами — и съедает одну рыбку.

Мужество попугая Кеши 
Кеша рассматривал журналы и смотрел там на различные фрукты. Вовка тем временем приготовил кашу на завтрак и позвал Кешу, но тот не хотел есть кашу, он хотел ананас или в ресторан сходить. Вовка согласился сходить в ресторан, которому придумал название МакХаус, но Кеша вовремя передумал, поскольку там одними только бутербродами давятся. Тогда Вовка пообещал, что купит ананас, как только заработает денег. Однако Кеша не хотел ждать — и решив сам заработать денег, уходит из квартиры. Он пытался продать воскресную газету с новостями и помыть окна на машине, но каждый водитель либо проигнорировал его, либо отказался. Внезапно подъехали двое незнакомых людей, которые попросили у Кеши помощь. Они сказали, что забыли дома ключи, а дверь-то стальная, как сейф, и они поэтому не могут войти внутрь. Кеша согласился им помочь.

Когда они приехали к нужному дому, Кеша влетел в квартиру через окно, отключил сигнализацию, и открыл дверь. Незнакомцы вошли в одну комнату, а Кешу попросили посидеть в другой и, НЕ мешать. Поедая ананас, Кеша решил позвонить Вовке и соврать ему, что он на далёких островах и ест ананасы, чтобы тому завидно стало. Однако Вовка сразу заподозрил, что Кеша врёт, а один из незнакомцев начал возмущаться, что Кеша с кем-то разговаривает. Позже Кеша понял, что те двое незнакомцев на самом деле — грабители. Попугай включил сигнализацию, тогда один из грабителей попытался застрелить Кешу из пистолета. Кеша стал летать над люстрой и заставлять одного из них стрелять по люстре. В итоге люстра упала на грабителей, связав и обезоружив их. Через окна в квартиру ворвался спецназ — и Кеша скромно заявил им, что он задержал преступников.

В конце серии выясняется, что попугай рассказывает эту историю своим друзьям на улице, но кот всё равно ему не верит и считает, что тот опять всё выдумывает. Однако приезжает милиционер — и дарит Кеше за мужество и отвагу, а также за поимку особо опасных преступников золотую медаль, заставив кота Василия удивиться от зависти.

Роли озвучивали

Создатели

Игры 
По мультфильму были также созданы обучающие видеоигры для ПК, которые соответствуют персонажам мультфильма и похожи сюжетом.

Интересный факт 
 Первая история («Кеша-Рыболов») была взята из книжки Александра Курляндского «Спокойной ночи Кеша!», выпущенная в 1999 году детским издательством «Самовар».

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 2005 года
Возвращение блудного попугая
Продолжение мультфильмов СССР
Мультфильмы Александра Давыдова
Мультфильмы по сценариям Александра Курляндского